

Geografia 
 Spagna
 Legarda – comune nella comunità autonoma della Navarra

Persone 
 Benito Legarda – politico filippino
 Bernardo de Legarda – scultore ecuadoriano del XVIII secolo
 Loren Legarda – politica, ambientalista e giornalista filippina
 Trinidad Legarda – suffragetta, filantropa ed editrice filippina, prima donna ambasciatrice delle Filippine